Клаудио Николас Браво (; ) — аргентинский футболист, защитник клуба «Портленд Тимберс». Участник Олимпийских игр в Токио.

Клубная карьера 
Браво — воспитанник клуба «Банфилд». 24 сентября 2017 года в матче против «Росарио Сентраль» он дебютировал в аргентинской Примере.

17 декабря 2020 года Браво перешёл в американский «Портленд Тимберс», подписав многолетний контракт. 7 апреля 2021 года в первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов КОНКАКАФ 2021 против гондурасского «Марафона» Кладуио дебютировал за основной состав. 19 апреля в матче против канадского «Ванкувер Уайткэпс» он дебютировал в MLS.

Международная карьера 
В 2021 году в составе олимпийской сборной Аргентины Браво принял участие в Олимпийских играх в Токио. На турнире он сыграл в матчах против сборных Египта и Испании.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Футболисты Аргентины
Игроки олимпийской сборной Аргентины по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 2020 года
Игроки ФК «Банфилд»
Игроки ФК «Портленд Тимберс»